Roda JC - clube de futebol neerlandês
JC online
Vírus JC

Pessoas
J.C. Hare
JC Chasez

Desambiguações de siglas